Kelemen Endre (1921–2000) Széchenyi-díjas orvos, hematológus
 Kelemen Endre (1933–2018) újságíró
 Kelemen Endre (1947) atléta, magasugró, sportvezető